Застодолье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Застодолье — деревня в Мошканском сельсовете Сенненского района Витебской области.
 Застодолье — деревня в Студёнковском сельсовете Сенненского района Витебской области.
 Застодолье — деревня в Кореличском районе Гродненской области.